St. Josef im Walde steht für:
 Filialkirche St. Josef im Walde in der Steiermark
 Franziskanerkloster St. Josef im Walde in Polen